Hyllus (god), de oudste zoon van Herakles en Deianeira in de Griekse mythologie
Hyllus (geslacht) , 1846, geslacht in de familie van de springspinnen (Salticidae)
Hyllus , 1867, ongeldige naam voor een geslacht van halfvleugeligen (Hemiptera), nu onder de naam Anaca , 1891
Hyllus , 1917, ongeldige naam voor een geslacht van uitgestorven slakken (Gastropoda), nu onder de naam Parafusus , 1918